Nuy kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nūy, ort, Västazarbaijan,

Sydafrika 

 Nuyrivier, vattendrag, Västra Kapprovinsen, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar